Kurdistan est un terme qui peut désigner : 

 Une région géographique et culturelle transfrontalière d'Asie occidentale : le Kurdistan.
 Une région du Sud-Est de la Turquie : le Kurdistan turc.
 Une région de facto autonome située dans le nord et le nord-est de la Syrie : le Kurdistan syrien.
 Une région autonome d'Irak : le Kurdistan irakien.
 Une région culturelle d'Iran : le Kurdistan iranien.
 Une province d'Iran appelée Kordestan.
 Une unité administrative soviétique qui a existé de 1923 à 1929 : le Kurdistan rouge.